Иван Тимофеевич Борисов — советский государственный и хозяйственный деятель .

Ранние годы 
Родился в 1903 году в деревне Урвань Нижегородской Губернии.

Происходил из семьи крепостных.Член ВКП(б) с 1930 года.

Работа в Москве 
С 1932 года — на хозяйственной работе.
В 1932—1972 гг. :
 инженер, начальник цеха, директор Московского авиамоторостроительного завода №24 НКАП СССР,
 директор завода № 20 Народного комиссариата авиационной промышленности СССР,
 заместитель министра авиационной промышленности СССР,
 председатель СНХ Куйбышевского экономического административного района,
 начальник Отдела Государственного планового комитета СМ СССР,
 начальник Отдела авиационной промышленности Госплана СССР.

Депутат Верховного Совета СССР II и V созывов.

Умер в 1994 году. Похоронен на Востряковском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Борисов

Заместители министров СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Члены КПСС
Похороненные на Востряковском кладбище